Gerbido ima više značenja:
 Gerbido, Piacenza
 Gerbido, Torino